Тунисская Профессиональная лига 1 1998/1999 () — 44-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Первая фаза

Группа A

Группа B

Вторая фаза

Чемпионская группа

Группа вылета

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте rsssf.com 
 Сезон 1998/99 на сайте goalzz.com 

1998/1999
Тунис
Тунис
1998 год в Тунисе
1999 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999